Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Manon Bollegraf e Caroline Vis che hanno battuto in finale Elena Brjuchovec e Petra Langrová 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Caroline Vis (campionesse)
 Elena Brjuchovec /  Petra Langrová (finale)

 Nicole Jagerman /  Andrea Temesvári (semifinali)
 Kristin Godridge /  Noëlle van Lottum (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1992